Druid Hills – comune degli Stati Uniti in Georgia
Druid Hills – comune degli Stati Uniti in Kentucky